Józsefvárosi plébániatemplom, Budapest
 Józsefvárosi plébániatemplom, Temesvár